Zwijnsbergen (plaats), een buurtschap in de Noort-Brabantse gemeente Meierijstad
Kasteel Zwijnsbergen, een kasteel bij Helvoirt, Noord-Brabant